Parléř  je počeštěná forma německého Parler (z franc. parleur, mluvčí) a může znamenat:
 Palír nebo polír, prostředník mezi mistrem a stavebními dělníky

vlastní jméno
 Jan Parléř starší
 Jan Parléř (1359–1405 nebo 1406), gotický architekt česko-německého původu
 Jindřich Parléř starší (mezi roky 1300-1310 - 1370) německý gotický architekt, otec Petra Parléře 
 Jindřich IV. Parléř (Jindřich Parléř mladší), gotický kameník, sochař a stavitel, který po roce 1373 pracoval v českých zemích
 Michael Parléř gotický kameník, syn Jindřicha staršího
 Michael Parléř z Gmündu (asi 1350-1387/1388) německo-francouzský architekt
 Petr Parléř (1332 nebo 1333 – 1399), gotický architekt, stavitel, kameník, sochař a řezbář 
 Václav Parléř (před 1360 - 1404), stavitel a sochař činný v Čechách, syn Petra Parléře

Parléřové